

Вайтвотер — місто, штат Індіана
 Вайтвотер — місто, штат Канзас
 Вайтвотер — місто, штат Вісконсин
 Вайтвотер — місто, штат Вісконсин
 Вайтвотер — селище, штат Міссурі
 Вайтвотер — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Вайтвотер — переписна місцевість, штат Монтана